Plaats in Indonesië
 Kuncir (Wonosalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kuncir (Ngetos), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java